Messias kan verwijzen naar:
 Een religieus begrip (in jodendom, christendom en islam), zie messias
 Jezus (traditioneel-christelijk)
 Isa, de naam van Jezus in de islam

De titel van een kunstwerk:
 Messiah (1741), een oratorium van Händel 
 Il messia (1975), een film van Roberto Rossellini

Geografie:
  Messias (Alagoas), een gemeente in de Braziliaanse staat Alagoas